

Geografia
 LaRue – comunità non incorporata statunitense situata nella contea di Henderson, Texas
 Laure-Minervois – comune francese situato nel dipartimento dell'Aude nella regione dell'Occitania
 Chevilly-Larue – comune francese situato nel dipartimento della Valle della Marna
 Cantone di Chevilly-Larue – divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di L'Haÿ-les-Roses
 Contea di LaRue – contea dello Stato del Kentucky, negli Stati Uniti
 Saint-Laure – comune francese situato nel dipartimento del Puy-de-Dôme, regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone
 Allen Larue (1981) – calciatore seychellese
 Carole Laure (1948) – attrice e cantante canadese
 Cassie LaRue Gaines (1948-1977) – cantante statunitense
 Chi Chi LaRue (1959) – regista ed ex attrice pornografica statunitense
 Dave LaRue (...) – bassista statunitense
 Eva LaRue (1966) – attrice e modella statunitense
 Odette Laure, nome d'arte di Odette Dhommée (1917-2004) – attrice francese
 Rusty LaRue (1973) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Willem Laure (1976) – ex cestista francese

Altro
 Victor LaRue – personaggio immaginario della serie televisiva Walker Texas Ranger